W Polsce
 Kleszczewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Bledzew
 Kleszczewo – przysiółek wsi Gumieniec w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Kleszczewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie
 Kleszczewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki
 Kleszczewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki
 Kleszczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Kleszczewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kleszczewo
 Kleszczewo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Kleszczewo – gmina w powiecie poznańskim
 Kleszczewo – gromada w powiecie oleckim
 Kleszczewo – gromada w powiecie średzkim

Zobacz też 
 Kleszczewo Kościerskie
 Kleszczów